Esistono più comuni francesi con questo nome

Ollainville – Vosgi
Ollainville – Essonne